Василий Кожанов:
 Кожанов, Василий Иванович (1904—1988) — Герой Советского Союза.
 Кожанов, Василий Моисеевич (1920—1967) — кавалер ордена Славы трёх степеней.